Uiútnoie (en rus: Уютное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 4.980 habitants. Pertany al districte rural de Saki.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea